Rotch ist der Familienname von

 Abbott Lawrence Rotch (1861–1912), US-amerikanischer Meteorologe
 Arthur Rotch (1850–1894), US-amerikanischer Architekt
 Edith Rotch, US-amerikanische Tennisspielerin 
 William Rotch, Jr., US-amerikanischer Bürger, der das William Rotch, Jr. House errichten ließ

Siehe auch:
 Rotch Dome, Berg auf der Livingston-Insel im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Rotsch